YGX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gillam (Manitoba) (Canada)